Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es Australian Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Sara Errani–Roberta Vinci-páros volt, amely ebben az évben is megnyerte a tornát. A döntőben ezúttal a harmadik kiemelt Jekatyerina Makarova–Jelena Vesznyina-kettőst győzték le 6–4, 3–6, 7–5-re.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
 Eredmények

N2